Александр Николаевич Быков:
 Быков, Александр Николаевич (?—?) — полковник, командир Санкт-Петербургского лейб-гвардии полка.
 Быков, Александр Николаевич (1860—1919) — профессор.
 Быков, Александр Николаевич (1845—1904) — генерал-лейтенант.